Zojz (, ) ist eine Ortschaft im Südwesten des Kosovo und gehört zur Gemeinde Prizren.

Geographie 
Das im Südwesten Kosovos gelegene Zojz befindet sich rund zehn Kilometer nördlich von Prizren. Benachbarte Ortschaften sind östlich Smaç und Medvec, westlich Pirana, südlich Sërbica e Poshtme und nördlich Randobrava. Südlich der Ortschaft verläuft der Fluss Topluha  und die Autostrada R 7.

Klima 
In Zojz herrscht gemäßigtes kontinentales Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 12,3 °C und einer Jahresniederschlagssumme von rund 850 mm vor. Im Juli liegt die Durchschnittstemperatur bei 22,6 °C, im Januar bei 0,8 °C.

Geschichte 
Nach der Eroberung des Kosovo durch das Königreich Serbien während des Ersten Balkankrieges 1912 richtete die serbische Regierung eine Militärverwaltung vor Ort ein, wobei Zojz zu einer eigenständigen Gemeinde ernannt wurde. Diese umfasste auch die Dörfer Medvec und Mamusha. Am 6. Januar 1929 wurde diese Verwaltungsgliederung aufgelöst, woraufhin das Gebiet Teil der neu geschaffenen Vardarska banovina innerhalb des Königreich Jugoslawiens wurde.

Bei einer 1919 durchgeführten Volkszählung wurden in Zojz 26 Häuser mit 150 Einwohnern erfasst.

Im Kosovokrieg wurde das Dorf Zojz von serbischen bzw. jugoslawischen Streitkräften 1999 durch Artilleriebeschuss fast vollständig zerstört.

Bevölkerung 
Die Volkszählung aus dem Jahr 2011 ergab, dass in Zojz 828 Menschen wohnen. Von ihnen waren 813 (98,19 %) Albaner und 15 Aschkali. Alle 828 Einwohner deklarierten sich als Muslime.

Einzelnachweise 

Ort im Kosovo
Geographie (Gemeinde Prizren)